LAPV Enok (LAPV — Light Armoured Patrol Vehicle, ; Enok с немец. — «енотовидная собака») — немецкий военный бронеавтомобиль сухопутных войск Германии. Дальнейшее развитие бронеавтомобиля Wolf SSA, созданного на базе Mercedes-Benz G-класса.

Описание 
LAPV Enok имеет два варианта исполнения: первый — «Пикап», предназначенный для перевозки трёх бойцов и габаритных грузов массой до 1,0 тонны; второй — полностью бронированный, для перевозки пяти бойцов. Бронеавтомобиль также способен буксировать лёгкие прицепы, например — полевая кухня, лёгкое зенитное орудие или миномёт.

Бронирование автомобиля обеспечивает защиту уровня 2 по STANAG 4569 — броня выдерживает пулю БЗ патрона 7,62×39 мм, подрыв мины массой заряда 6 кг ВВ и подрыв 155 мм ОФС на дистанции 80 метров.

В качестве вооружения может устанавливаться пулемёт MG3, гранатомёт HK GMG или аналогичные пулемёты и станковые гранатомёты.

Страны-эксплуатанты

См. также 
 Serval AGF
 MOWAG Eagle
 ATF Dingo

Источники 
 Behörden Spiegel — Первые поставки для немецкой армии 
 www.panzerbaer.de — Сайт с фотографиями 
 Military Today - Статья про LAPV Enok 

Бронеавтомобили Германии
Военная продукция Daimler